Zkratka CRM má více významů:

  – systém pro řízení vztahů se zákazníky
 crew resource management (, též cockpit resource management) – sada postupů pro zlepšení komunikace posádky vybudovaná a používaná především v letecké dopravě pro zvýšení bezpečnosti

Zkratky